Наташа Звєрєва була чинною чемпіонкою, але не змогла захистити свій титул, оскільки в другому колі її перемогла Анна Курнікова.

Жюлі Алар-Декюжі виграла титул, перемігши у фіналі Домінік Ван Рост з рахунком 7–6((7–4), 6–4.

Сіяні гравчині 
Сіяну чемпіонку виділено жирним, тоді як для інших сіяних прописом вказано коло, в якому вони вибули. Перші четверо сіяних гравчинь виходять без боротьби в друге коло.

  Ліндсі Девенпорт (чвертьфінал)
  Наталі Тозья (чвертьфінал)
  Аманда Кетцер (чвертьфінал)
  Анна Курнікова (чвертьфінал)
  Домінік Ван Рост (фінал)
  Жюлі Алар-Декюжі (переможниця)
  Ай Суґіяма (1-ше коло)
  Чанда Рубін (півфінал)

Сітка

Фінал

Секція 1

Секція 2

Посилання 
 Direct Line International Championships 2000 Draw 

Direct Line International Championships
2000